Список регионов Франции, ранжированных по населённости, площади и плотности населения. Данные переписи населения 1999 г.

По населенности 

Население Франции составляет 60,3 млн, из которых 58,6 млн (97,2 %) живут в Европе.

По площади 
Общая площадь Франции 635 775 км², из которых 543 974 км² (85,6 %) приходится на Европу.

По плотности населения 
Средняя плотность населения Франции составляет 94,9/км² с учетом заморских департаментов и 107,8/км² без них.

Население Франции